John Cairns ist der Name folgender Personen:

* John Cairns (Theologe) (1818–1892), britischer Theologe 
 John Cairns (Molekularbiologe) (1922–2018), britischer Mediziner, Virologe und Molekularbiologe
 John Cairns (Ökologe) (1923–2017), US-amerikanischer Zoologe und Ökologe 
 John Cairns (Kardiologe), kanadischer Kardiologe